Grevel steht für

 Grevel, Stadtteil von Dortmund
 Vera Grevel (* 1945), deutsche Veterinärmedizinerin, Chirurgin und Hochschullehrerin
 Wilhelm Grevel (1835–1918), deutscher Apotheker und Heimatforscher

Siehe auch:
 Grewel
 Krevel
 Krewel
 Crevel